Архимандрит Авраамий Флоринский (ок. 1720—1797, Ростов) — православный священник, богослов.

Родом из малороссийских мещан. Обучался в Киево-Могилянской академии, в которой в с 1752 года был преподавателем и проповедником.

В 1753 году принял постриг и в том же году стал профессором философии академии, а в 1757 или 1758 году — её префектом.

В сане архимандрита был настоятелем Виленского монастыря Сошествия Св. Духа на апостолов (1758—1762).

В 1762 году был назначен ректором Владимирской духовной семинарии. Служил архимандритом в монастырях Владимирском Царево-Константиновом (1762—1773); Ростовском Борисоглебском (1773—1775); Ростовском Богоявленском (1775—1786); и Ростовском Иаковлевском ставропигиальным (с 9 февраля 1786 года) где и скончался  года.

По указу Синода исправил «Беседы» Иоанна Златоуста на Евангелия Матфея и Иоанна.

В последние годы жизни, как специалисту по греческим отцам, архимандриту Авраамию были вверены Святейшим Синодом сличение с оригиналом и проверка впервые печатавшегося тогда в России «Добротолюбия», переведенного старцем Паисием Величковским.

Литература 
 
 
 
 Григорьев А. Б. Рукописи архимандрита Авраамия (Флоринского) в собрании РГБ // Международная научно-практическая конференция «Румянцевские чтения» Ч. 1. (18-19 апреля 2017). М., Пашков дом, 2017. — С. 137—141.

Архимандриты Русской православной церкви
Родившиеся в 1720-е годы
Богословы Российской империи
Преподаватели Киево-Могилянской академии
Ректоры Владимирской духовной семинарии
Персоналии по алфавиту